Двенадцатая поправка к Конституции США (1804)
 Двенадцатая поправка к Конституции Ирландии (1992)

См. также